El Tránsito de la Virgen o Tránsito de María (también Dormición), es un concepto teológico católico que hace referencia a la glorificación del cuerpo de la Virgen María.

También pueden referirse a las siguientes obras pictóricas:
Tránsito de la Virgen, Andrea Mantegna, 1461.
Tránsito de la Virgen, El Greco, 1565.